Фо́рстер (, , ) — англійське, німецьке і нідерландське прізвище.

 Альберт Форстер (Forster, 1902–1952) — партійний діяч НСДАП
 Балтазар Йоханнес Форстер (Vorster) — південноафриканський державний діяч
 Біт Форстер (Beat Forster; нар. 1983) — швейцарський хокеїст, з 2008 захисник клубу «Давос» (Національна ліга А)
 Валентин Форстер (Forster, 1530–1608) — німецький правник
 Вільям Едуард Форстер (Forster, 1818–1886) — англійський політичний діяч
 Георг Форстер (Johann Georg Adam Forster, 1754–1794) — німецький просвітитель; публіцист, письменник, мандрівник, вчений-натураліст, етнограф, громадсько-політичний діяч
 Джон Форстер (John Forster, 1812–1876) — англійський журналіст і історик. Біограф і близький друг Чарльза Діккенса
 Джордж Форстер — (Forster; ? −1792) — англійський мандрівник
 Едуард Форстер (Forster, 1769–1828) — англійський поліграф
 Едвард Морган Форстер (Forster, 1879–1970) — британський письменник. Його роман «Поїздка до Індії» (A Passage to India) (1924) посів 38 рядок у Рейтингу 100 найкращих книг усіх часів журналу Ньюсвік
 Йоганн Рейнгольд Форстер (Johann Reinhold Forster, 1729–1798) — німецький вчений і мандрівник, англійського походження
 Карл Форстер (фон Forster, 1800–1879) — письменник
 Натанаїл Форстер (Forster, 1717–1757) — англійський вчений, знавець грецької і єврейської мов
 Марк Форстер (режисер) (Marc Forster, *1969) — німецько-швейцарський режисер і сценарист 
 Марк Форстер (співак) (Mark Forster)
  (Thomas-Ignatius-Maria Forster, 1789–1860) — англійський натураліст, астроном і письменник
 Франсуа Форстер (Forster, 1790–1872) — французький гравер на міді
 Фрідріх Форстер (Förster, 1908–1999) — німецький вчений, великий фахівець в області електромагнітної дефектоскопії.
 Фрейзер Форстер (Fraser Gerard Forster, нар. 1988) — англійський футболіст, воротар

Див. також 
 Фостер (прізвище)

Примітки 

Англійські прізвища
Німецькі прізвища
Нідерландські прізвища